Spoladaster är ett släkte av sjöstjärnor. Spoladaster ingår i familjen kuddsjöstjärnor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kuddsjöstjärnor
Spoladaster